Besemann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Besemann (1806–1867), deutscher Maler
 Christian Andreas Besemann (1760–1818), deutscher Kupferstecher und Maler
 Friedrich Besemann (1796–1854), deutscher Zeichner, Radierer und Maler